Swiss Indoors Basel 2010 — 41-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Базеле, Швейцария, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2010 году турнир прошёл с 1 по 7 ноября.

Первой ракеткой одиночного турнира был Роджер Федерер (тогдашняя 2-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Swiss Indoors Basel
 Мировой тур ATP 2010
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швейцария
Теннис
Ноябрь 2010 года
2010